Het ATP-toernooi van Indianapolis 1998 (met de officiële naam RCA Championships) vond plaats van 17 tot en met 23 augustus 1998. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta